DOM — аббревиатура, может означать:

 Departement d’outre-mer — Заморский департамент Франции.
 Document Object Model — программный интерфейс для доступа к документам.
 Disk on Module — устройство, выполняющее функции жёсткого диска, но реализованное на модуле памяти.
 , часто сокращённо D.O.M. или Deo Opt. Max. — латинская фраза, означающая «величайшему и лучшему богу» или «Богу, самому доброму, самому великому»; первоначально использовалась как языческое обращение, адресованное Юпитеру.
  — ресторан бразильской кухни в Сан-Паулу, которым управляет бразильский шеф-повар .

См. также